Il nome italiano tordo verde può essere impiegato per due specie di pesci ossei marini della famiglia Labridae entrambi presenti nel mar Mediterraneo:
 Labrus viridis
 Symphodus roissali